Le tournoi de qualification du simple messieurs des Internationaux de France 2018 se déroule du 21 au .

16 des 128 joueurs engagés se qualifient pour le tableau principal du tournoi, au terme de trois tours.

Primes et points 

 Un joueur issu des qualifications reçoit les points de son dernier tour dans le tableau principal plus 25 points ATP supplémentaires et la prime de son dernier tour.

Têtes de série

Qualifiés 

  Adam Pavlásek
  Ilya Ivashka
  Thomaz Bellucci
  Ernests Gulbis
  Casper Ruud
  Rogério Dutra Silva
  Denis Kudla
  Santiago Giraldo
  Guido Andreozzi
  Martin Kližan
  Jaume Munar
  Bernard Tomic
  Elias Ymer
  Jozef Kovalík
  Hubert Hurkacz
  Carlos Taberner

Repêchés 

  Serhiy Stakhovsky
  Ruben Bemelmans
  Jürgen Zopp
  Simone Bolelli
  Peter Polansky
  Oscar Otte
  Marco Trungelliti
  Mohamed Safwat

Tableaux

Premier qualifié

Deuxième qualifié

Troisième qualifié

Quatrième qualifié

Cinquième qualifié

Sixième qualifié

Septième qualifié

Huitième qualifié

Neuvième qualifié

Dixième qualifié

Onzième qualifié

Douzième qualifié

Treizième qualifié

Quatorzième qualifié

Quinzième qualifié

Seizième qualifié

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple messieurs des Internationaux de France 2018
 Tournoi de qualification du simple dames

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2018
Tennis masculin en 2018
Internationaux de France de tennis 2018